Renon, Italiaanse naam van Ritten, gemeente in Italië
Renon (rivier), Frankrijk
Renön, voormalig Zweeds eiland